Amnicola browni är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1872. Amnicola browni ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
browni